Kleine Mühle steht für
 Kleine Mühle (Calau), ehemaliger Wohnplatz und Wassermühle im Ortsteil Groß Mehßow der Stadt Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Kleine Mühle (Danzig), historisches Speichergebäude
 Kleine Mühle (Drahnsdorf), Wohnplatz in der Gemeinde Drahnsdorf, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Kleine Mühle (Halbe), ehemalige Wassermühle und Wohnplatz in der Gemeinde Halbe, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Kleine Mühle (Teupitz), Wohnplatz in Teupitz, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Kleine Mühle (Wriezen), Wohnplatz und ehemalige Wassermühle in Wriezen, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

Siehe auch
 Kleinmühle
 Kleine Mühl
 Klein Mühlen
 Kleinmühlen 
 Kleinmühlingen
 Littlemill